Niestandaryzowane nazwy miejscowości w Polsce
 Kolonia Podlesie – część kolonii Józefin w woj. lubelskim w pow. kraśnickim, w gminie Zakrzówek
 Kolonia Podlesie – kolonia wsi Podlesie w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Lelów
 Kolonia Podlesie – część wsi Ćwiklice w woj. śląskim w pow. pszczyńskim, w gminie Pszczyna
 Kolonia Podlesie – kolonia wsi Podlesie w woj. świętokrzyskim w pow. staszowskim, w gminie Bogoria
 Kolonia Podlesie – przysiółek wsi Korzecznik-Podlesie w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Babiak